
Флаг Аннинского муниципального района Воронежской области Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края две полосы — жёлтую в 1/4 ширины полотнища, сплошь покрытую орнаментом в виде стилизованной нивы (вплотную к краю) и зелёную 1/30 ширины полотнища, а в центре вплотную к зелёной полосе — голубое с жёлтым изображение церковного купола».

Обоснование символики 
Флаг района разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности Аннинского района.

В настоящее время Аннинский район — один из крупных сельскохозяйственных районов области, а в районном центре — посёлке Анна — сосредоточены крупные предприятия перерабатывающей промышленности. Климат и мощные чернозёмы определили основное занятие жителей района: хлебопашество и животноводство. Традиционным направлением в растениеводстве является выращивание зерновых культур, сахарной свёклы и подсолнечника, в животноводстве — крупнорогатого скота и свиней. О развитом сельскохозяйственном производстве говорит жёлтая полоса флага, выстланная золотыми колосьями.

Жёлтые колосья — символ роста, обновления и развития, благополучия, богатства.

Церковная главка символизирует Христо-Рождественский храм, расположенный в посёлке Анна, и является символом веры и духовности.
 Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности.
 Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопонимания, чистоты.
 Зелёный цвет — символ радости, жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, а также здоровья.
 Синий (голубой) цвет — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Примечания 

Флаги с изображением церкви